Bellpuig municipi de l'Urgell
 Bellpuig (Rosselló), poble al municipi de Prunet i Bellpuig al Rosselló
 Casal de Bellpuig, edifici de Sant Julià de Vilatorta
 Vilanova de Bellpuig, municipi al Pla d'Urgell
 Revista Bellpuig, revista local d'Artà (Mallorca)
 Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, abadia en el terme municipal d'Os de Balaguer, comarca de la Noguera
 Monestir de Bellpuig conjunt monacal d'Artà format pel monestir i l'Església de Santa Maria de Bellpuig
 Tomàs Bellpuig, poeta i sacerdot (Barcelona, 1876-1936)
 Antoni Bellpuig